Комедия ужасов — жанр, сочетающий элементы комедии и ужасов.
 Комедия ужасов — фильм 1964 года.